Personen
Hans Deuss (1948), Nederlands kunstschilder
John Deuss (1942), Nederlands zakenman
Nina Deuss, Nederlands actrice